Gárdonyi Jenő (1880–1939) mérnök, műszaki tanácsos
 Gárdonyi Jenő (1900–1981) újságíró, szerkesztő

Jegyzetek